est une chanson écrite en 1965 par Carlos Puebla. Elle a pour sujet le commandant Ernesto Che Guevara au moment où celui-ci quitte le gouvernement de Fidel Castro et part pour la République démocratique du Congo.  La chanson est devenue une icône après la mort du Che en 1967. De nombreux artistes ont interprété des versions de la chanson.

Thème de la chanson 
La chanson  anticipe la fin tragique d'Ernesto Guevara à La Higuera, en Bolivie. Elle relate l'histoire presque légendaire de la révolution cubaine, glorifie le « Che » et le place à l'avant de la scène. Il est confirmé dans son rôle de représentant de la révolution.

 veut dire en français Pour toujours, Commandant. Au-delà de n'être qu'une allusion au slogan , la fin de cette chanson est aussi une affirmation que l'esprit du « Che » est pour toujours vivant dans la révolution cubaine.

À la fin de la chanson, on peut entendre un extrait du discours du Che auprès de l'ONU le  : « Esa ola ira creciendo cada día que pase; esa ola ya no parará más », soit « Cette vague grandira chaque jour qui passe ; cette vague ne s'arrêtera plus ». Les deux phrases sont ici inversées par rapport au discours original.

Succès planétaire 
La chanson a connu immédiatement le succès dans tous les pays hispaniques, en particulier en Espagne où la diffusion n'a pas été censurée par la police politique de Francisco Franco, qui, au nom du panhispanisme, avait attribué une villa à Fidel Castro, originaire comme lui de Galice.

Versions 

Cette chanson a été traduite en plusieurs langues et reprise par de nombreux artistes, dont :

Références

Liens externes 
  paroles en espagnol et en français
  par Silvio Rodriguez
  clip de Roberto Chile
  par Nathalie Cardone

Chanson en espagnol
Chanson de 1965
Chanson de 1997
Chanson révolutionnaire
Culte de la personnalité de Che Guevara
Chanson cubaine
Histoire de Cuba
Chanson interprétée par Luis Miguel
Single numéro un dans l'Ultratop 50 Singles wallon